Муртойлест () — вид вымерших млекопитающих из клады Eutheria, типовой и единственный в роде Murtoilestes. Известен из нижнемеловых отложений ( назад) Бурятии (Россия), являясь одной из самых ранних находок клады. Родовое название Murtoilestes образовано от Муртой — места находки и  — «разбойник».

Описание 
Входит в группу Prokennalestidae. Видовое название abramovi получил в честь российского зоолога Алексея Абрамова. Останки этого животного ограничиваются одним зубом, обнаруженным в 1998 году. Зуб муртойлестеса был найден в урочище Могойто (западный берег Гусиного озера, близ остановочного пункта Муртой), в Селенгинском районе Бурятии.

Murtoilestes abramovi жил  в пограничные времена баррема — апта, примерно в одно время с такими ранними ископаемыми плацентарными млекопитающими как монтаналестес, эомайя, прокенналест. В фаунистический комплекс  помимо муртойлестеса входили динозавры (тенгризавры, пситтакозавры, терезинозавры), хористодеры, орнитохейриды (птерозавры), черепахи (базальные криптодиры макробениды).

Систематика 
Согласно современным кладистическим представлениям, родственные отношения муртойлестеса таковы:

См. также 
 Эволюция млекопитающих
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Литература 
 Alexander Averianov, Pavel P. Skutschas. 2001. A new genus of eutherian mammal from the Early Cretaceous of Transbaikalia, Russia. Acta Palaeontologica Polonica 46(3): 431—436.

Вымершие плацентарные
†
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 2000 году